Abraham
 Clet Abraham (Bretanya, 1966), pintor i escultor francès especialitzat en art urbà 
 Cresques Abraham (Palma, 1325 - 1387), cartògraf mallorquí d'origen jueu, rellotger i constructor d'instruments nàutics 
 F. Murray Abraham (Pittsburgh, 1939), actor estatunidenc 
 Força Abraham-Lorentz-Dirac, força que experimentaria una partícula carregada movent-se a velocitats relativistes
 Gabriel Abraham (futbolista)
 Henri Abraham 
 Karl Abraham
 Pare Abraham
 Paul Abraham (Apatin, 1892, Àustria-Hongria-Hamburg, 1960), 
 Saint-Abraham, municipi francès a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan